Ausschuss für institutionelle Fragen ist:

 der ursprüngliche Name des Ausschusses für konstitutionelle Fragen des Europäischen Parlaments
 der offizielle Name des Dooge-Ausschusses, der 1984/85 Vorschläge für eine Reform der Europäischen Gemeinschaften erarbeitete